Ряза́нская:

 Рязанская — станица в Белореченском районе Краснодарского края. 

 Рязанская — проектное название станции МЦК «Нижегородская».
 Рязанская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Рязанская область — субъект Российской Федерации в центре Европейской части России.

См. также 
 Рязанский
 Рязанское